El Hospital de Alcira puede hacer referencia a dos centros hospitalarios ubicados en la localidad homónima de la Comunidad Valenciana:

Hospital Santa Lucía de Alcira, hospital centenario clausurado en 1997.
Hospital de La Ribera, fundado en 1999, primer hospital público de gestión privada en España y que dio lugar al denominado modelo Alcira.